Ода — жанр лірики, вірш; урочистий музично-поетичний твір, створений на честь певної ідеї, особи чи події.
 Ода — дружина князя Мешка І.
 ОДА — скорочення від: Обласна державна адміністрація.

Прізвища 
 Ода — німецьке прізвище.
 Ода — японське прізвище.
 Рід Ода
 Ода Нобунаґа — японський полководець
 Ода Нобухіде — японський полководець